León V puede referirse a:

 León V, emperador bizantino, apodado «el Armenio».
 León V, el papa n.º 118 de la Iglesia católica que ejerció su pontificado en el siglo X. 
 León V, último rey del reino armenio de Cilicia entre 1374 y 1393.